Вільфор () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Вільфор () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер